

Onomastica
Guelfo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Guelfo I di Baviera – capostipite del casato dei Guelfi
Guelfo IV d'Este – duca di Baviera
Guelfo V – duca di Baviera
Guelfo VI – marchese di Toscana e duca di Spoleto
Guelfo III di Carinzia – duca di Carinzia e margravio di Verona

Storia
 Guelfi e ghibellini – fazioni politiche italiane tra il XII e il XIV secolo
 Welfen – famiglia capostipite della fazione politica dei Guelfi